Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Hall of Fame Tennis Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Juli 2018 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)